Il doppio del torneo di tennis Costa Rica Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Guillermo Cañas e Adrián García che hanno battuto in finale Devin Bowen e Brandon Coupe 7-65, 6-1.

Teste di serie 

 David Macpherson /  Grant Stafford (primo turno)
 Gastón Etlis /  Sebastián Prieto (primo turno)

 Mark Knowles /  Mark Merklein (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Brandon Coupe (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Costa Rica Challenger 2000